

Persone
Alain Sobrino (1972) – ex giocatore di calcio a 5 cubano
Jon Sobrino (1938) – presbitero e teologo gesuita spagnolo naturalizzato salvadoregno
Rubén Sobrino (1992) – calciatore spagnolo
Salvador Sobrino (1959) – tuffatore e allenatore di tuffi messicano

Altro
Sobrino – personaggio del ciclo carolingio